Bedingung steht für:
 Bedingung (Philosophie), kausal verbundene Teilaussage eines Satzes mit Folgerung oder Wirkung
 Bedingung (Recht), einer Willenserklärung zugefügte Bestimmung
 Bedingung (Organisation), Zustand in Abhängigkeit zum Gelingen eines organisatorischen Vorhabens
 Bedingung, grammatikalischer Inhalt eines Bedingungssatzes
 Bedingung – Kein Anhang!, deutsches Stummfilm-Lustspiel von Stellan Rye (1914)

Siehe auch:
 Bedingung Erster Ordnung (Optimalitätskriterium)
 Nebenbedingung (Unterschied zu Hauptbedingungen)
 Umweltbedingung (in der Systemlehre)
 Vorbedingung (Begriffsklärung)

 bedingungslos (Begriffsklärung)
 Kondition (Begriffsklärung)